Пётр Фёдорович Кайкан (7 мая 1921, село Новоселка Станиславского воеводства, Польша, ныне Тлумацкого района Ивано-Франковской области — 29 октября 2006, Ивано-Франковск, Украина) — советский партийный и государственный деятель, председатель Станиславского/Ивано-Франковского облисполкома (1955—1979).

Биография 
Родился в крестьянской семье. Трудовую деятельность начал в 1936 году в хозяйстве своего отца и на мельнице польского шляхтича.

После присоединения западноукраинских земель к Украинской ССР в сентябре 1939 года стал агентом районного Уполномоченного Наркомата заготовок СССР, председателем правления колхоза «Новая жизнь» Тлумацкого района Станиславской области.

Участник Великой Отечественной войны. Служил командиром взвода.

В 1946 г. — десятник-строитель Ленинградского управления «Главгазтопливстрой».

Член ВКП(б) с 1949 года. В 1952 г. окончил Львовскую партийную школу, в 1965 г. заочно — Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

 1946—1950 гг. — заведующий Тлумацким районным отделом сельского хозяйства Станиславской области,
 1952—1953 гг. — председатель исполнительного комитета Тлумацкого районного совета депутатов трудящихся Станиславской области,
 1953—1955 гг. — первый секретарь Яремчанского районного комитета КП Украины Станиславской области.

В 1955— 1979 гг. — председатель исполнительного комитета Станиславского (Ивано-Франковского) областного совета депутатов трудящихся.

Депутат Верховного Совета СССР 5-9-го созывов. Кандидат в члены ЦК КПУ (1956—1960). Член Ревизионной комиссии КПУ (1960—1976).

С 1979 г на пенсии. В 1980—1999 гг. — председатель Ивано-Франковского областного совета ветеранов войны.

Звания 
 майор (5.06.1959)
 полковник (6.05.1977)

Награды  и звания 
 орден Ленина
 три ордена Трудового Красного Знамени
 ордена
 медали

Литература 
 Депутаты Верховной Рады УССР. 9-й созыв — 1975 г.
 История городов и сел Украинской ССР. Ивано-Франковская область.

Электронные источники 
 Довідник з історії Комуністичної партії та Радянського Союзу(рус.)
Ref-ruRef-ru

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Председатели Ивано-Франковского облисполкома
Первые секретари районных комитетов КП Украины
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Члены Ревизионной комиссии КП Украины
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС